Dendrophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Leach 1817. Dendrophilus ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stumpbaggar
Dendrophilus